Ела́гина — русская фамилия; женская форма фамилии .

Носители:
 Елагина, Авдотья Петровна (1789—1877) — мать И. В. и П. В. Киреевских, хозяйка общественно-литературного салона.
 Елагина, Екатерина Николаевна (1926—2011) — советский геолог, первооткрыватель кимберлитовой трубки «Мир».
 Елагина, Елена Владимировна (1949—2022) — советский и российский художник-концептуалист.
 Елагина, Елизавета Кирилловна (род. 1996) — российская футболистка.

См. также 
 Елагины
 Елагино